Уикипедия на силезийски език () е раздел на силезийски език в Уикипедия. Проектът започва работа на 26 май 2008 година.

Статистика

Посещаемост 

Силезийски език
Силезийски език
Езици в Полша
Култура на Чехия